Ulrike Eleonore von Dänemark (* 11. September 1656 in Kopenhagen; † 26. Juli 1693 in Schloss Karlberg bei Stockholm) war eine dänisch-norwegische Prinzessin und durch Ehe mit Karl XI. Königin von Schweden.

Leben 
Ulrike Eleonore war eine Tochter von König Friedrich III. von Dänemark und seiner Frau Sophie Amalie von Braunschweig-Lüneburg. Sie wurde von ihrer ambitionierten Mutter hervorragend erzogen und ausgebildet. 1675 wurde sie mit dem schwedischen König Karl XI. verlobt. Da im selben Jahr der Krieg zwischen Dänemark und Schweden um die Landschaft Schonen ausbrach, wurde die Hochzeit aufgeschoben. Nach dem Friedensschluss 1680 heiratete sie und wurde als Ulrika Eleonora Königin von Schweden. Trotz der politischen Gründe für die Heirat war die Ehe glücklich. Ulrika Eleonora hatte keinerlei politischen Einfluss in Schweden, wo die absolute Monarchie im Jahr ihrer Eheschließung eingeführt wurde. Die Königin kümmerte sich um Arme und Kranke. Sie war außerdem eine talentierte Künstlerin.

Im Alter von 36 Jahren erkrankte sie. Der Arzt Johann Daniel Major hatte versucht sie zu retten, steckte sich aber an und verstarb ebenfalls. Die sterblichen Überreste von Ulrike Eleonore von Dänemark befinden sich in der königlichen Begräbniskirche Riddarholmskyrkan in der schwedischen Hauptstadt Stockholm.

Nach ihr heißt die Admiralitätskirche in Karlskrona Ulrica Pia.

Nachkommen 
Von ihren sieben Kindern überlebten:
 Hedwig Sophia (* 26. Juni 1681; † 22. Dezember 1708); ⚭ Friedrich IV., Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorp († 1702)
 Karl XII. (* 27. Juni 1682; † 11. Dezember 1718), König von Schweden
 Ulrike Eleonore (* 2. Februar 1688; † 5. Dezember 1741), Königin von Schweden; ⚭ Friedrich I., Landgraf von Hessen-Kassel, König von Schweden

Vorfahren

Weblinks 

 rosenborgslot.dk (dänisch)

Einzelnachweise 

Königin (Schweden)
Prinz (Dänemark)
Prinz (Norwegen)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie, Dänemark)
⚭Ulrike Eleonore #Danemark
Friedrich III. (Dänemark und Norwegen)
Sophie Amalie von Braunschweig-Calenberg
Karl XI. (Schweden)
 
Däne
Geboren 1656
Gestorben 1693
Frau